Venere in pelliccia – romanzo del 1870
Venere in pelliccia – film del 1969
Venere in pelliccia – opera teatrale del 2010
Venere in pelliccia – film del 2013